

Geografia 
 Fais – atollo delle Isole Caroline

Persone 
 Antonio Fais – matematico e accademico italiano
 Gianluca Fais – fantino italiano